Renodes crococephala är en fjärilsart som beskrevs av Heinrich Benno Möschler 1883. Renodes crococephala ingår i släktet Renodes och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade.

Källor 

Nattflyn
crococephala